Atton est un nom propre qui peut désigner :
Atton (évêque de Troyes) au  ;

 Atton († 1143), abbé bénédictin de l'abbaye de Vallombreuse, évêque de Pistoia en Toscane ; saint chrétien fêté le 22 mai.
 Alfred-Joseph Atton (°1902 - † 1987), évêque de Langres de 1964 à 1975.
 Atton, une commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Références